Blaž Klinar, slovenski hokejist, * 27. februar 1981, Jesenice.

Klinar je bil dolgoletni član kluba HK Acroni Jesenice, v sezoni 2007 pa je igral za HK Alfo. Leta 2005 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 18
| 1
| 1
| 2
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 1
| 6
| 7
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 0
| 5
| 5
|
| 16
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 1
| 4
| 5
|
| 12
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 26
| 1
| 2
| 3
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 0
| 20
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 26
| 1
| 7
| 8
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 45
| 0
| 0
| 0
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 31
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 19
| 1
| 11
| 12
|
| 113
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 12
| 0
| 4
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pubersdorf
| Avstrijska 4. liga
| 08/09
|
| 
| 7
| 8
| 15
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 68
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 405
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 71
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti HC Pubersdorf
Jeseniški športniki